ISO 3166-2:IE — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Ирландии. Стандарт охватывает 4 провинции и 26 графств Ирландии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Ирландии — IE и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные: однобуквенный код провинции образован аббревиатурой названия провинции, двухбуквенный код графства образован созвучно названию графства. Геокоды провинций Ирландии являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — IE, присвоенного Ирландии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Ирландии первого уровня 

Геокоды 4 провинций административно-территориального деления Ирландии.

Геокоды Ирландии второго уровня 

Геокоды 26 графств административно-территориального деления Ирландии.

Геокоды пограничных Ирландии государств 
 Великобритания — ISO 3166-2:GB (на востоке),

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Ирландии

Ссылки 
 Информационный бюллетень II-3
 Геокоды Ирландии

2:IE